Paul Piaget ist der Name folgender Personen:

* Paul Piaget (Ruderer) (1905–??), Schweizer Ruderer 
 Paul Piaget (Schauspieler) (1934–1985), spanischer Schauspieler